Neufmaison (België), een deelgemeente van de Waalse stad Saint-Ghislain
Neufmaison (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ardennes

Zie ook
Neufmaisons, een gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle